hydraulisch steht für:

 den Bezug zum Strömungsverhalten und Energieübertragung mittels Flüssigkeit, siehe Hydraulik
 in der Chemie allgemein die Eigenschaft, mit Wasser zu reagieren, siehe Hydratation
 die Fähigkeit von Baustoffen, sowohl an der Luft als auch unter Wasser zu härten, siehe Bindemittel (Baustoffe)

Siehe auch:

 Hydra, Hydro